Sinochem Corporation (em chinês: 中国中化集团公司) é uma conglomerado químico e de energia chinesa, sediado em Pequim.

História 
A companhia foi estabelecida em 1950.

Subsidiarias 
 China Import Co., Ltd.
 Sinochem Corp.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da China

Ligações externas

Empresas da China